

Toponyme
 Mondebat, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Garlède-Mondebat ;
 Couloumé-Mondebat, commune française du Gers ;
 Garlède-Mondebat, commune française des Pyrénées-Atlantiques.
Homonymie de toponyme